Украи́нский вопро́с () — термин, которым в научных работах обозначают тему обретения Украиной независимости. На тему украинского вопроса было издано немало книг и памфлетов, начиная со второй половины XIX века. После распада СССР возврат к риторике о несостоятельности украинской нации и государства и разжигание ненависти на государственном уровне привели к военной агрессии России против Украины.

Современное использование 

12 июля 2021 года статья с названием «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Kremlin.ru, в которой Путин заявил, что русские и украинцы — один народ. В статье с грубыми ошибками, используя манипуляции, Путин отказал украинцам в праве на самостоятельную нацию, и анонсировал план решить «украинский вопрос» при помощи силы.

В российских государственных СМИ в пропаганде при описании целей политики президента РФ В. В. Путина в отношении украинского государства неоднократно появлялась фраза решение украинского вопроса, порой в контексте, напоминающем о Холокосте.

Через два дня после начала боевых действий российское государственное информационное агентство РИА Новости опубликовало колонку Петра Акопова «Наступление России и нового мира», в которой отмечалось, что Россия не могла отказаться от «возвращения» Украины, а «Владимир Путин взял на себя историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям». Россия «восстанавливает свое единство» и обеспечивает «решение украинского вопроса» во время своего вторжения на Украину, говорится в статье. Статья имеет общее с заявлениями Путина в выступлениях о признании ДНР и ЛНР и о начале вторжения в Украину, где он осудил Запад за стремление к «глобальному доминированию» и пожаловался на то, что Украина становится «антироссийской». Путин также назвал украинское правительство «нацистами» и обвинил его в геноциде русскоязычных граждан. Президент Украины Владимир Зеленский — еврей и потерял родственников во время Холокоста. После резонанса в социальных сетях текст был удалён.

3 апреля этим же изданием была опубликована колонка «Что Россия должна сделать с Украиной» политтехнолога Тимофея Сергейцева, в которой тот призывает к общественным чисткам и «перевоспитанию» украинцев. Как отмечала газета «The Guardian», когда-то публиковавшиеся в маргинальных изданиях взгляды теперь стали популярными и ретранслируемыми в прайм-тайм по российскому телевидению, в то время как сам этот геноцидальный язык может поощрять жестокое обращение с гражданским населением со стороны российских солдат.

В середине марта в своем обращении к парламенту Израиля по поводу российского вторжения Президент Украины Владимир Зеленский обратился к памяти о Холокосте, сравнив российское вторжение на Украину с «окончательным решением», нацистским планом убийства евреев во время Второй мировой войны. Зеленский заявил, что Москва реализует планы «окончательного решения украинского вопроса». Москва использует знаменитый «нацистский термин», который она ранее использовала для геноцида 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны. «Вы помните это и наверняка никогда не забудете это. Но вы должны услышать, что сейчас идет из Москвы. Сейчас они говорят одни и те же слова: „окончательное решение“. Но на этот раз речь идет о нас, об украинском вопросе», — сказал он.

В видео, опубликованном ко Дню памяти украинцев 8 мая, Президент Украины Зеленский неоднократно сравнивает зверства Второй мировой войны с предполагаемыми преступлениями РФ. "Россияне используют терминологию нацистской партии, они хотят все уничтожить. Нацисты называли это «окончательным решением еврейского вопроса. А теперь… в Москве… они используют эти слова: „окончательное решение“. Но теперь это направлено против нас и украинского вопроса». Путинская Россия называет свое наступление на Украине «специальной операцией» по «демилитаризации» и «денацификации» бывшей советской республики, которая провозгласила независимость в 1991 году.

См. также 
 Русификация Украины
 Великодержавный шовинизм

Примечания

Современная литература 
  
 
  — в плеяде статей разного авторства вопрос обретения Украиной независимости рассматривается с позиций российского национализма.

Пропаганда в России
Шовинизм
Национальный вопрос
Российско-украинские конфликты